Vatra se poate referi la:
Revista Vatra
 Localități din România:
 Vatra - localitate în județul Teleorman
 Vatra, Botoșani - localitate în județul Botoșani
 Vatra - cartier al orașului Pașcani
 Localități în Republica Moldova
 Vatra - oraș din cadrul municipiului Chișinău